

Fumetti 
 Le origini – fumetto della serie di Buffy l'ammazzavampiri

Musica 
 Le origini – raccolta di Lucio Battisti del 1992
 Le origini vol. 2 – raccolta di Lucio Battisti del 1995
 Le origini – album del Banco del Mutuo Soccorso del 1996
 Le origini – album di Lucio Dalla del 1996
 Le origini – album di Francesco De Gregori del 1996
 Le origini – raccolta di Elio e le Storie Tese del 1996
 Le origini – raccolta di Edoardo Bennato del 1996
 Le origini – raccolta di Fiorella Mannoia del 1996
 Le origini – raccolta di Mia Martini del 1996
 Le origini – raccolta di Renato Zero del 1996
 Le origini – raccolta degli Squallor del 1997
 Le origini – album dei Tre Allegri Ragazzi Morti del 2002
 Le origini – album di Mimmo Dany del 2007
 Le origini – raccolta dei Quintorigo del 2008
 Le origini – album dei Modà del 2010